Челси () — населённый пункт в регионе Оттава канадской провинции Квебек, административный центр муниципалитета Коллин-де-ль-Утауэ. Примыкает непосредственно к северу к сектору Халл г. Гатино. Находится на расстоянии 10 км к северу от Оттавы. Входит в состав Национального столичного региона Канады.

Согласно переписи 2006 г, в Челси проживало 6 703 жителей. Количество франкофонов и англофонов в Челси примерно одинаково.

В состав Челси входит значительная часть Парка Гатино, идущего от реки Оттава между секторами Халл и Элмер г. Гатино. Восточной границей Челси является река Гатино. На севере, в Фарм-Пойнт, Челси граничит с деревней Уэйкфилд муниципалитета Ла-Пеш.

Челси считается местностью, ведущей активную экологическую политику. Здесь, одними из первых в Канаде, запретили использование пестицидов.

Название «Челси» дал местности один из первых поселенцев, Томас Бригам, в начале 19 века, в честь своей родной местности Челси в Нью-Вермонте. Ранее Челси также было известно под названием «Западный Халл».

Достопримечательностью Челси является .

Примечания

Ссылки 
 Site de la municipalité de Chelsea
 carte de la municipalité de Chelsea

Муниципалитеты Квебека
Национальный столичный регион Канады